Ausoniusstraße steht für

 Ausoniusstraße (Römerstraße), ehemalige römische Straße zwischen Trier und Bingen
 Ausoniusstraße (Trier), Straße in Trier